MXF steht für:
 Material Exchange Format,  offenes Dateiformat für Videodateien aus dem Rundfunk-Bereich
 Maxwell-Gunter Air Force Base (IATA-Code), Militärflughafen bei Montgomery, Alabama

mxf steht für:
 Malgbe (Sprache) (ISO-639-3-Code), tschadische Sprache im Kamerun und Tschad

Abkürzung